Ophiophragmus mirus är en ormstjärneart. Ophiophragmus mirus ingår i släktet Ophiophragmus och familjen trådormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trådormstjärnor
mirus